Mazepa o Mazeppa puede hacer referencia a:

 Iván Mazepa (1639-1709), atamán cosaco ucraniano;
 Mazeppa (1826-52), estudio para piano de Franz Liszt;
 Mazeppa (1851), poema sinfónico de Franz Liszt;
 «Mazeppa» (1819), poema de Lord Byron;
 «Mazeppa» (1829), poema de Victor Hugo;
 Mazeppa (1884), ópera de Piotr I. Chaikovski;
 Mazeppa (1993), película francesa dirigida por Bartabas;
 Parque Nacional Mazeppa, en Queensland, Australia.